Ana Fernández (née en 1963), actrice espagnole.
 Ana Fernández (née en 1973), joueuse cubaine de volley-ball.
 Ana Fernández (née en 1989), actrice espagnole.